Der SHV-Grossfeld-Cup 2005 war die 64. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2 
Der Weg des SV Lägern Wettingen in das Finale.

Einzelnachweise 

2005
Handballveranstaltung 2005
Sportveranstaltung im Kanton Zürich
Wädenswil